Franciaországi Mária (1145–1198), Mária francia hercegnő vagy Capet Mária, a Capeting-dinasztia leszármazottja (VII. Lajos lánya),  I. Henrik Champagne grófjának felesége (1164).
 Franciaországi Mária (1198–1224), a Capeting-dinasztia leszármazottja (II. Fülöp Ágost lánya), I. Henrik Brabant hercegének felesége (1213).